Olefiriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Olefirowka/Олефировка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka, siehe Olefiriwka (Petropawliwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Olefiriwka (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Olefiriwka (Myrhorod)